Зби́нек Зе́ман (; , Прага, Чехословакия — , Прага, Чехия) — британский историк чешского происхождения. Область научных интересов: дипломатическая и военная история стран Центральной Европы, военная пропаганда авторитарных и тоталитарных — нацистского и коммунистических режимов.

Биография 
В 1948 году эмигрировал в Англию. С 1949 года учился в Лондонском университете.

Работал в журнале The Economist и международной организации Amnesty International. С его подачи на английский язык переводились выпуски самиздатовского правозащитного информационного бюллетеня «Хроника текущих событий».

Являлся почётным профессором современной истории в Оксфордском университете.

В середине 1990-х годов вернулся в Прагу.

Меморандум доктора Гельфанда 
Збынеку Земану принадлежит честь обнаружения и приоритет первой публикации так называемого «Меморандума Парвуса» германскому правительству от 9 марта 1915 года. Земан его обнаружил среди прочих документов германского МИДа, пересылаемых в Британию из-за блокады СССР Западного Берлина. Текст меморандума Парвуса был впервые опубликован в: W. В. Scharlau, Z. A. Zeman. Freibeuter der Revolution : Parvus-Helphand. Eine politische Biographie. — Köln, 1964, S. 361—374

Публикации 
 Z. A. Zeman. Germany and Revolution in Russia, 1915—1918. Dokuments from the Archives of the German Foreign Ministry. — London; New York; Toronto : Oxford University Press, 1958.
 Z. A. Zeman. Verbündete wider Willen : Deutschlands Beziehungen zu den russischen Revolutionären (1915—1918). 1958
 Z. A. Zeman. The Break-Up of the Habsburg Empire 1914—1918 — A Study in National and Social Revolution. — London : Oxford University Press, 1961
 Z. A. Zeman. Nazi Propaganda. — London : Oxford University Press, 1964
 Winfried B. Scharlau, Zybněk A. Zeman. Freibeuter der Revolution : Parvus-Helphand. Eine politische Biographie. — Köln, 1964.
 W.Scharlau, Z.Zeman. Merchant of Revolution: Alexander Helphand. — Oxford University Press, 1965. ISBN 0-19-211162-0
 З. Земан, . Парвус — купец революции. — Нью-Йорк, 1991.
 З. Земан, У. Шарлау. Кредит на революцию. План Парвуса. — М. Центрполиграф, 2007
 Z. A. Zeman. Prague spring: A report on Czechoslovakia 1968. — Penguin Books, 1969
 Z. A. Zeman. Twilight of the Habsburgs: the collapse of the Austro-Hungarian Empire. — London : BPC Unit 75, 1971
 Z. A. Zeman. The Gentleman Negotiators: a diplomatic history of World War I. — London: Macmillan, 1971
 
 Z. A. Zeman. The Masaryks: The making of Czechoslovakia. — London: Weidenfeld and Nicolson, 1976 ISBN 1-85043-287-2
 Z. A. Zeman. Selling the War: Art & Propaganda in World War II. — London: Orbis Publ., 1978. ISBN 0-89673-124-3
 Z. A. Zeman. Heckling Hitler: Caricatures Of The Third Reich. — London: Tauris Publ., 1987. ISBN 0-87451-396-0
 Z. A. Zeman. Pursued by a Bear: The Making of Eastern Europe. — Chatto & Windus, 1989. ISBN 0-7011-3246-9
 Z. A. Zeman. The Making and Breaking of Communist Europe. — Cambridge, Mass. : Blackwell, 1991. ISBN 0-631-17836-8

Примечания

Ссылки 

 

Историки Чехии
Историки Великобритании
Профессора Оксфордского университета